«Somewhere in the Real World» () — третій студійний альбом австралійської співачки Ванесси Аморозі. В Австралії вийшов 24 травня 2008.

Список пісень

Чарти

Тижневі чарти

Річні чарти

Примітки 

Альбоми Ванесси Аморозі
Золоті музичні альбоми
Альбоми Universal Music Australia